Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 4. Wahlperiode vom 21. Juli 1958 bis zum 20. Juli 1962

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Josef Gockeln (CDU), ab 13. Januar 1959 Wilhelm Johnen

Fraktionsvorsitzende:

 SPD: Fritz Steinhoff, ab 13. November 1961 Fritz Kaßmann
 CDU: Wilhelm Johnen, ab 13. Januar 1959 Erich Stuckel (verstorben am 25. Mai 1962)
 FDP: Willi Weyer

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:4 Wahlperiode